Flaxton désigne :

Terry Flaxton, un artiste vidéo.

Toponymes 

 , un village situé dans le comté de Ryedale, dans le Yorkshire du Nord.

 Flaxton, une ville située dans le Dakota du Nord.

 Flaxton est une ville de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande